Aries («овен»; баран) — латинское слово. Может означать:

 Aries — латинское название зодиакального созвездия Овен и соответствующего знака зодиака.
 Arĭes — латинское название употреблявшегося при осаде городов стенобитного бревна, снабжённого на конце металлическим наконечником в форме бараньей головы.
 «Aries» — трагедия в стихах поляка Иосифа Супинского (изд. Варшава, 1828).

См. также 
 Арес (значения)
 Овен
 Баран
 Урана (санскр. Urana = баран, агнец)
 Крий (греч. «баран»)

Примечания